Powell County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Powell County (Montana)
 Powell County (Kentucky)